Zielona mila – powieść Stephena Kinga
 Zielona mila – film z 1999 roku